Айдос Ербосынулы (каз. Айдос Ербосынұлы; ; род. 14 ноября 1991, Жаркент, Казахстан) — казахстанский боксёр-профессионал, выступающий в средней и во второй средней весовых категориях. Мастер спорта Республики Казахстан в любителях.
Среди профессионалов чемпион по версиям WBA International (2019—н.в.), WBO Global (2018—н.в.), WBC Asian Continental (2018—н.в.) и WBC Asian (2019—н.в.) обладатель Золотого пояса Чингисхана (2020-н.в.) во 2-м среднем весе.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 18-я (апрель 2021) и являлся 1-м среди казахстанских боксёров суперсредней весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций ранее занимал: 1-ю строчку рейтинга WBA, 4-ю строку рейтинга WBO, 4-ю строку рейтинга IBF и 10-ю строку рейтинга WBC, — входя в ТОП-20 лучших суперсредневесов всей планеты.

Биография 
Родился 14 ноября 1991 года в городе Жаркент в Казахстане. Происходит из рода суан. Начал заниматься боксом с 11 лет, за годы упорных тренировок добился серьезных успехов в спорте и уже в 16 лет стал мастером спорта по боксу. Благодаря упорству и волевым качествам стал чемпионом многочисленных международных турниров, обладателем кубка Казахстана, Серебряный и Бронзовый призер чемпионата Казахстана, чемпион мировой серии бокса в составе «Astana Arlans». 2 октября 2015 году Айдос из любителей перешел в профессиональный бокс. На его счету 12 боев, он не потерпел ни одного поражения, 8 боев окончил нокаутом и по праву считается непобежденным боксером.

Любительская карьера 
Мастер спорта Республики Казахстан, выступал в категориях до 69 и до 75 кг, представлял Алматинскую область. В любителях добился следующих успехов:

 выиграл турнир памяти Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова 2013;
 стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана 2013.

Профессиональная карьера 
2 октября 2015 года дебютировал на профессиональном ринге, победив техническим нокаутом в 1-м же раунде белоруса Андрея Долгожиева (8-12-1). Подписал контракт с промоутерской компанией «Suleimen Promotions» летом 2018 года. Промоутерская компания «SULEIMEN Promotions» создана осенью 2018 года. Изначально идея его создания принадлежит талантливому молодому человеку, предпринимателю Сулеймену Акдрашеву. Но внезапный безвременный уход не позволил ему завершить этот проект. Тем не менее, дело, основанное этим прогрессивным молодым человеком, нашло поддержку у его родных и близких, что и позволило состояться открытию Агентства.

Основная цель — это поддержка и продвижение талантливых спортсменов из мира бокса и ММА.

Справка: «SULEIMEN promotions» сегодня — это одна из самых динамично развивающихся промоутерских компаний подобного рода в Казахстане. Несмотря на свой молодой возраст, у нас есть успехи и достижения, которым мы можем гордиться по праву. Офисы «SULEIMEN promotions» расположены в США и Республике Казахстан.

Бой с Александром Сущицом

17 сентября 2018 года в городе Актюбе состоялся поединок в весовой категории 76,2 кг, где Айдос Ербосынулы боксировал за звание чемпиона Азии по версии WBC. Ему противостоял белорус Александр Сущиц. Хотя Айдос отправил его в нокдаун уже в первом раунде, соперник выдержал натиски во всех 10 раундах. По решению судьи победа была отдана подопечному известного наставника Турсынгали Едилова.

 Бой с Омаром Гарсией 

21 декабря 2019 года состоялся бой Ербосынулы с 29-летним опытным венесуэльцем Омаром Гарсией (15-2, 12 KO), которого Ербосынулы победил техническим нокаутом в 8-м раунде, и защитил титулы чемпиона по версиям WBA International, WBO Global и WBC Asian во 2-м среднем весе.

 Бой с Дэвидом Морреллом 

5 ноября 2022 года бой против кубинца Дэвида Моррелла за звание регулярного чемпиона мира по версии WBA закончился для Ербосынулы нокаутом, после которого казахстанский спортсмен был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и был введён в искусственную кому.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Айдос Ербосынулы — страница на сайте vRINGe.com
 Айдос Ербосынулы — страница на сайте Ringside24.com
 

Боксёры Казахстана
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Мастера спорта Республики Казахстан
Боксёры-проспекты